Quirarte ist der Familienname folgender Personen:

 Fausto Quirarte († 1986), mexikanischer Fußballtorhüter
 Fernando Quirarte (* 1956), mexikanischer Fußballspieler